Grimoald II peut faire référence à :
 Grimoald II (?-714), noble franc de la famille des Arnulfiens et maire de plusieurs palais ;
 Grimoald II de Bénévent (?-689), duc lombard de Bénévent.